Сэр Натаниел Рахумаеа Ваэна, (; родился 1 ноября 1945 года) — политик Соломоновых Островов.

В 1984—2004 — член парламента, заместитель его спикера, с 2000 — заместитель премьер-министра и министр провинциального правительства, затем министр национального единства, мира и примирения. 15 июня 2004 избран генерал-губернатором Соломоновых островов парламентом 27 голосами из 41, победив действующего генерал-губернатора Джона Лапли (6 голосов) и бывшего премьер-министра страны Питера Кенилореа (8 голосов), вступил в должность 7 июля.

15 июня 2009 года проиграл выборы Фрэнку Кабуи (30 голосов), получив всего 7 голосов, и покинул пост генерал-губернатора 7 июля.

Генерал-губернаторы Соломоновых Островов
Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1945 году
Родившиеся 1 ноября
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения